Time Has Come Today – singolo dei Chambers Brothers del 1967
 È questione di tempo (Time Has Come Today) – episodio della terza stagione di Grey's Anatomy